Ricciardelli peut se référer à :

Patronyme 
 Alessandro Ricciardelli (1780-1861), peintre néo-classique italien ;
 Gabriele Ricciardelli (17??-1782), peintre baroque italien.

Toponymie 
 , édifice historique de Faenza ;
 , palais historique à Aiello del Sabato en Campanie ;
 , village de la province d'Avellino.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme